Ескобедо има више значења:

 Ескобедо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Ескобедо (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Ескобедо (Ескобедо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ескобедо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ескобедо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ескобедо, Гвадалупе Ескобедо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику